La visitatrice - romanzo dell'autrice irlandese naturalizzata statunitense Maeve Brennan
 La visitatrice - romanzo dell'autore italiano Fulvio Tomizza